North Petherton – miasto w Anglii, w hrabstwie Somerset
 South Petherton – miasto w Anglii, w hrabstwie Somerset
 John Harding, baron Harding of Petherton – brytyjski wojskowy oraz urzędnik kolonialny